Esparta kan syfta på:

Costa Rica 

 Cantón de Esparza, kanton, Puntarenas, 
 Esparza, ort, Puntarenas,

Honduras 

 Esparta (kommun i Honduras), Atlántida, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar